AACD steht für:
 American Academy of Cosmetic Dentistry
 American Association of Counseling and Development
 Associação de Assistência a Criança Deficiente ("Verein zur Unterstützung behinderter Kinder"), Brasilien

Abkürzung